Mettupalayam peut faire référence à :

Mettupalayam (Coimbatore), une banlieue de Coimbatore,
, une localité du district de Tiruchirappalli.